Нехорошая квартира — квартира, в которой происходило действие романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», в том числе проходил «бал сатаны». Адрес, указанный в романе — Москва, Большая Садовая, 302-бис, пятый этаж, кв. № 50.

Прообраз квартиры 
Согласно «Булгаковской энциклопедии» Бориса Соколова, возможным прообразом нехорошей квартиры послужила квартира № 50 в доме № 10 по Большой Садовой улице в Москве, где Булгаков жил в 1921—1924 годах. Квартира эта представляла собой коммунальную квартиру коридорного типа и состояла из нескольких комнат, где жили разные семьи. Некоторые черты планировки сходны с квартирой № 34 в этом доме, где писатель проживал в августе-ноябре 1924 года. По воспоминаниям первой жены Булгакова, в квартире № 50 жила женщина, которая была прототипом Аннушки из романа.

Квартира № 50 также упоминается в других произведениях писателя: «№ 13. Дом Эльпит-Рабкоммуна», «Псалом», «Самогонное озеро», «Воспоминание…».

В 2004 году передана фонду Булгакова. Теперь там находится музей.

Описанный в романе «бал сатаны», по мнению Бориса Соколова, мог быть списан с пьяных оргий в «Дачной коммуне» Кучино, которые устраивал начальник Спецотдела ВЧК Глеб Бокий.

Предыстория 
За два года до начала действия романа из «нехорошей квартиры» за неделю загадочным образом исчезли пять жильцов и «корректный милиционер в белых перчатках», зашедший за одним из квартиросъёмщиков. Прочие жильцы дома ещё долго рассказывали невероятные легенды о произошедшем, но уже через неделю в эту квартиру вселяются директор Театра Варьете Степан Лиходеев и председатель МАССОЛИТа Михаил Берлиоз с супругами. Вскоре жёны обоих исчезают, но на этот раз не бесследно.

В книге подробное описание вышеназванных событий занимает целую страницу 7-й главы, а в сериале Владимира Бортко пьяный Лиходеев лично рассказывает эту историю какой-то женщине на ужине в «Доме Грибоедова».

Основная сюжетная линия 
С появлением Воланда в Москве Берлиоз погибает под колёсами трамвая, Лиходеева «нечистой силой» забрасывает в Ялту, а в Нехорошей квартире селится свита сатаны, и из-за этого за квартирой окончательно закрепляется плохая репутация.

В 27-й главе кот Бегемот устраивает в Нехорошей квартире пожар, из-за которого сгорает весь дом. На этом история «Нехорошей квартиры» заканчивается.

История дома 
Дом построен в 1902—1903 годах в стиле модерн. Архитекторы — Э. С. Юдицкий и А. А. Милков. Хозяин участка — меценат, владелец табачной фабрики «Дукат» Илья Давыдович Пигит. Комнаты сдавались МВЖК, а также врачам, деятелям искусства. В доме была оборудована художественная мастерская.

Альтернативный вариант прообраза «нехорошей квартиры» 
По мнению искусствоведа и культуролога Марины Колотило, существует и второй возможный прообраз «нехорошей квартиры». В Толстовском доме в Санкт-Петербурге также существует легенда о «нехорошей квартире».

Автор книги «Толстовский дом. Люди и судьбы» М. Н. Колотило в одной из статей пишет:

Нехорошая «булгаковская» квартира имела № 50, семь комнат и была расположена на пятом этаже пятиэтажного дома. По иронии нечистой силы нехорошая «толстовская» квартира имеет № 60, восемь комнат и расположена на шестом этаже шестиэтажного дома.

В легенде о нехорошей «толстовской» квартире, записанной автором книги М. Н. Колотило со слов нескольких пожилых жителей Толстовского дома, присутствуют некоторые реальные люди и события.

Например, в книге указано:

В суровые годы великого террора 1 октября 1937 года из квартиры исчез житель — консультант Ленинградского музея и внештатный консультант штаба РККА по дальневосточным вопросам. Он никогда больше не вернулся. Как стало известно гораздо позже — его расстреляли через месяц после исчезновения из нехорошей квартиры

В этой же книге рассказано о реальном жителе этой квартиры — знаменитом востоковеде Д. М. Позднееве, арестованном 1 октября и расстрелянном 30 октября 1937 года. На сестре Д. М. Позднеева и А. М. Позднеева — Софье Матвеевне Позднеевой был женат дядя М. А. Булгакова — протоиерей Пётр Булгаков (Булгаков Пётр Иванович). Во время посещения Ленинграда М. А. Булгаков всегда останавливался у родственников в нехорошей «толстовской» квартире, реальный номер которой 660 (в Толстовском доме у квартир трёхзначная нумерация, где первая цифра обозначает этаж).

Однако не следует путать «Легенду о нехорошей квартире» с мифическим жителем и мифическим номером 60 (являющуюся литературным вымыслом) и реальную квартиру 660. Напрямую нельзя соотносить и приравнивать литературных героев и реальных людей.

Кроме того, М. Н. Колотило в книге «Толстовский дом. Созвездие имён» показала, что Д. М. Позднеев являлся для Михаила Афанасьевича Булгакова одним из прообразов Воланда.

См. также 
 Музей Михаила Булгакова

Примечания

Литература

Ссылки 
 Музей Михаила Булгакова 

Булгаковедение
Мастер и Маргарита
Булгаковские места
Адреса литературных героев
Литературные места Москвы